Les championnats de Tunisie d'escrime 2010 sont une compétition d'escrime tunisienne organisée en 2009-2010 par la Fédération tunisienne d'escrime (FTE).

Liste des épreuves 
 Épée masculine et épée féminine 
 Fleuret masculin et fleuret féminin 
 Sabre masculin et sabre féminin

Quatre journées sont organisées pour chaque discipline.

Podiums 
Voici les résultats proclamés après la quatrième journée des championnats 2010.

Épée

Hommes

Femmes

Fleuret

Hommes

Femmes

Sabre

Hommes

Femmes 

2010
Escrime en 2010
Compétition d'escrime à Tunis